Lindo puede referirse a:

 Lindo (mitología), hijo del dios del Sol, Helios, y de la ninfa Cércafo

Personas 
 Juan Lindo, abogado y político hondureño.
 Elvira Lindo, escritora y periodista español.
 Delroy Lindo, actor estadounidense de origen británico. 
 Hugo Lindo, escritor, diplomático, político y abogado salvadoreño. 
 Allan Lindo, más conocido como Apl.de.ap, cantante y actor filipino. 
 Jimena Lindo, actriz, bailarina y presentadora de televisión peruana.
 Matilde Lindo, activista y feminista nicaragüense.

Lugares 
 Lindo, localidad en la isla de Rodas, Grecia.
 Campo Lindo, barrio de Cabimas en el estado Zulia (Venezuela).
 Cerro Lindo, formación de montaña del estado Falcón con Zulia, al oriente de la cuenca del Lago de Maracaibo, Venezuela.
 Monte Lindo, río entre los departamentos de Presidente Hayes y San Pedro, Paraguay.
 Lago Lindo, lago del departamento de San Martín, Perú.

Otros 
 Lindo Pulgoso, personaje de ficción de Hanna-Barbera. 
 Cielito lindo, canción tradicional mexicana, de 1882 del mexicano Quirino Mendoza y Cortés.
 Loco lindo, película argentina en blanco y negro de 1936.